Kis Sándor
 Kis Sándor (1854–1904) piarista pap, műfordító, irodalomtörténész

Kiss Sándor
 Kiss Sándor (1809–1849) honvéd ezredes
 Kiss Sándor (1820–1879) gimnáziumi tanár
 Kiss Sándor (1823–1896) a debreceni színház és a váradi színészet intendánsa, Bem 1848–49-es hadsegédje
 Kiss Sándor (1849–1914) kereskedelmi akadémiai igazgató, tanár, tankönyvíró
 Kiss Sándor (nemeskéri) (1884–1958) magyar vadász, szakíró, diplomata
 Kiss Sándor (1899–1957) földműves, az 1956-os forradalom vértanúja
 Kiss Sándor (1900–1981) szobrász
 Kiss Sándor (1918–1982) politikus
 Kiss Sándor (1925–1999) Munkácsy-díjas szobrászművész
 Kiss Sándor (1941–2012) szertornász, olimpikon
 Kiss Sándor (1946–2012) informatikus
 Kiss Sándor (1952) romániai politikus
 Kiss Sándor (1953–2022) erdélyi matematikus
 Kiss Sándor (1955) kiadványszerkesztő, designer, tipográfus
 Kiss Sándor (1956) válogatott labdarúgó
 Kiss Sándor (1961?) teniszező
 Kiss Sándor (1962) birkózó
 Kiss Sándor (1962) országgyűlési képviselő (Jobbik)
 Kiss Sándor (1970) operatőr, vágó, rendező, erdész
 Kiss Sándor, az Intim Torna Illegál basszusgitárosa
 Kiss Sándor bábszínész
 Kiss Sándor a PMFC technikai vezetője
 Kiss Sándor Ericsson-díjas tanár
 Kiss Sándor, az Államigazgatási Főiskola nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docense 
 Kiss Sándor, a Debreceni Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, a francia nyelvészet és a középkori francia irodalom szakértője